Laurop ist der Familienname von
 Christian Peter Laurop (1772–1858), deutscher Forstmann
 Wilhelm Laurop (1804–1879), deutscher Forstmann